Glenville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Glenville (Minnesota)
East Glenville (New York)
Glenville (West Virginia)